Даниел Джон Марк Люк О'Донохью (; 3 октября 1980, Дублин) — ирландский музыкант, вокалист и фронтмен альтернативной рок-группы The Script.

Биография 
Дэнни родился в Баллинтире, Дублин, в семье Шея и Эйлиш О'Донохью. Его отец, Шей, состоял в музыкальной группе The Dreamers. Дэнни младший из шести детей. Будучи ребёнком, Дэнни изначально был против идеи стать музыкантом, однако, в конечном итоге бросил школу, чтобы продолжить музыкальную карьеру.

В 1999 году Дэнни подписал контракт с лейблом Universal Records, таким образом став членом группы Mytown вместе со своим другом Марком Шиханом (нынешним гитаристом и бэк-вокалистом The Script). После недолгого успеха группы, Дэнни и Марк переезжают в Лос-Анджелес, где начинают писать песни и продюсировать таких артистов, как Бритни Спирс, Boyz II Men и TLC.

Спустя год, они возвращаются в Дублин. В 2005 к ним присоединяется барабанщик Глен Пауэр. Таким образом они начинают работать над собственным материалом, и впоследствии в 2005 году формируется группа The Script.

Дебютный альбом группы вышел 8 августа 2008 года. Соавтором всех песен на альбоме является Дэнни. Альбом возымел коммерческий успех, особенно на родине группы, в Ирландии, там он достигнул первой строчки в ирландском чарте альбомов. С тех пор последовало ещё два альбома «Science & Faith» (в сентябре 2010 года) и «#3» (в сентябре 2012 года). Оба эти альбома достигли наивысших мест в чарте альбомов Ирландии. С начала марта по июль 2013 года The Script находились в туре посвященном их альбому «#3».

The Voice 
В 2012 году Дэнни стал членом жюри и наставником в музыкальном шоу талантов «The Voice UK» («Голос») вместе с Джесси Джей, Уилл Ай Эмом и сэром Томом Джонсом. Появление Дэнни в качестве тренера сразу повлекло за собой едкий критицизм вроде трендов в «Твиттере» Danny I Dunno Who (в переводе Дэнни, я не знаю кто это вообще такой). Но, как бы то ни было, шоу помогло Дэнни обрести популярность. Позже руководство шоу попросило его стать тренером во втором сезоне «The Voice UK» в 2013 году.

Во втором сезоне «The Voice UK» финалистка команды Дэнни, Андреа Бегли одержала победу в данном телепроекте.

В июле 2013 года Дэнни объявил об уходе из шоу.

Личная жизнь 
С 2008 по 2012 годы Дэнни встречался с литовской моделью Ирмой Мали, с которой он познакомился на съемках клипа The Script «Breakeven». Пара рассталась из-за слухов о романе Дэнни с участницей «The Voice UK» Бо Брюс.
C  2015 года по 2018 встречался с бразильской моделью Аннэ Де Паулой. Они познакомились в съемках клипа "No Good In Goodbye".

Дэнни посвятил песню "If You Could See Me Now" своему отцу, который умер от аневризмы желудка в 2008.

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Ирландии
Родившиеся в Дублине
Музыканты альтернативного рока
Рок-музыканты Ирландии
Родившиеся в Ирландии